Mutua Madrid Open 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2017 z cyklu Mutua Madrid Open rozgrywany w dniach 7–14 maja 2017 roku w Madrycie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 6 408 230 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Hiszpanii